Привáтное учреждéние вы́сшего образовáния «Ки́евский междунарóдный университéт» (КиМУ)  () — учреждение высшего образования в Украине. Основано в 1994 году. Аккредитировано высшим четвёртым уровнем аккредитации. Образовательную деятельность университет осуществляет согласно лицензии МОН Украины об осуществлении образовательных услуг. Расположен в Киеве (Святошинский район).

История 

В своём образовании КиМУ прошёл несколько этапов. Начало положено Центром интенсивного изучения иностранных языков под руководством профессора Хачатуряна Х.В. В 1994 году признание Министерством образования и науки Украины Международного института лингвистики и права как высшего образовательного учреждения и наделение его правом на образовательную деятельность. В 2002 году переименовав в Киевский международный университет.

Одним из основных преимуществ КиМУ является изучение иностранных языков. Образовательный процесс ведётся на двух языках — на украинском и английском. Количество студентов всего — 4800 человек. За годы своей работы Киевский международный университет выпустил более 15 000 специалистов международных отношений, права, экономики, лингвистики, журналистики, психологии и т.д.

Основные задания университета 

Развитие университета как образовательного и просветительского учреждения Украины и включение его в международную сеть высших образовательных учреждений. 
Подготовка согласно требованиям общества и договорными обязательствами специалистов иностранных языков и других гуманитарных наук, как права, международных отношений, международного права, международных экономических отношений, журналистики, драматургии, менеджмента, архитектуры, медицины, стоматологии и т.д. 
Проведение научно-исследовательских работ.

Научно-педагогический состав 

Образовательный процесс в университете обеспечивают высококвалифицированные педагогические специалисты, 80% из которых доктора и кандидаты наук, 10% академики и члены-кореспонденты государственных отраслевых академий наук, заграничных академий и ассоциаций, 22 имеют звание «заслуженного деятеля науки и техники», «заслуженный деятель искусства», «заслуженный артист Украины», «заслуженный юрист Украины».

Университет гордится не только известными учёными в Украине, но и во всем мире, а именно Х.В. Хачатурян, Р.П. Иванченко, И.П. Ющук, О.Н. Мушкудиани, С.М. Мартыненко, Л.А. Савченко, Л.М. Щербак и др.

Известные выпускники 
Марина Петренко — российско-украинская актриса.
Александр Сидоренко — украинский музыкант
Виталий Журавский — украинский политик.
Татьяна Черновол — украинская журналистка, политик.
Тамара Дуда — украинская писательница.
Ольга Васильевская-Смаглюк — украинский политик и журналист.

Международное сотрудничество 

В пределах межуниверситетских отношений, университет сотрудничает с высшими образовательными учреждениями ЕС, особенно с Университетом в Домброве-Гурнича (WSB university, Польша). Сотрудничество осуществляется вместе с программой «Двойной диплом», выпускники получают европейский диплом.